Парламентские выборы в Союзе Коморских островов проходили в два тура. Первый тур проходил 25 января 2015 года вместе с местными выборами, второй тур — 22 февраля 2015 года на участках, где первого тура оказалось недостаточно. Наибольшее количество мест получил Союз за развитие Коморских островов, обеспечивший себе 8 из 24 партийных мест парламента.

Контекст выборов 
Срок работы Национальной ассамблеи Союза Комор, избранной в 2009 году, закончился ещё в апреле 2014 года, однако, он был продлён. Выборы были назначены на ноябрь 2014 года, затем несколько раз переносились на более поздний срок.

Избирательная система 
В Национальной ассамблее заседают 33 депутата. Из них 24 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, остальные 9 — собраниями автономных островов Комор (по 3 места для каждого собрания).

Было зарегистрировано 271 069 избирателей: 114 396 на Анжуан, 137 305 на Нгазиджа (Гранд-Комор) и 19 368 на Мвали. Образовано 708 избирательных участков.

Кампания 
Избирательная кампания открылась 25 декабря 2014 года. Было зарегистрировано 204 кандидата в Национальное собрание и 353 кандидата в островные Автономные собрания.

Результаты

Ссылки 
 Isolated incidents as Comoros votes ahead of 2016 presidential race // Seychelles News Agency, 23 Feb 2015

Примечания 

Коморы
Политика Комор
2015 год на Коморах
Выборы на Коморах